Marta Martín puede referirse a:

Marta Martín Llaguno (1972), política española.
Marta Martín Jurado (1990), actriz germano-española.